Кубок Германии по футболу 2015/2016 — 73-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 7 августа 2015 года, а финал состоялся 21 мая 2016 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

В финале Кубка Германии по футболу 2015/2016 на Олимпийском стадионе в Берлине между собой сошлись мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Победителями этого турнира стали баварцы, сыграв 0-0 и победив дортмундцев в серии пенальти со счётом 4-3.

Клубы-участники 

1 Три региона с наибольшим числом команд-участниц в соревнованиях лиги (Бавария, Нижняя Саксония, Вестфалия) заявляют по две команды.
2 «Любек» вышел в финал кубка Шлезвиг-Гольштейна и примет участие в Кубке Германии, так как второй финалист «Хольштайн» квалифицировался в Кубок Германии через Третью лигу.

Расписание 
Расписание Кубка Германии 2015/16 планируется следующим образом:
 Раунд 1: 7-10 августа 2015 года
 Раунд 2: 27-28 октября 2015 года
 1/8 финала: 15-16 декабря 2015 года
 Четвертьфиналы: 9-10 февраля 2016 года
 Полуфиналы: 19-20 апреля 2016 года
 Финал: 21 мая 2016 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 10 июня 2015 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 14 августа 2015 года.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 1 ноября 2015 года.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка состоялась 16 декабря 2015.

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоялась 10 февраля 2016 года.

Финал

Примечания

Ссылки 
 DFB-Pokal on kicker.de

Кубок Германии по футболу
Германия